Pailly puede referirse a:

Pailly, comuna francesa situada en Yonne.

Pailly, comuna suiza situada en Vaud.